Montalbano puede referirse a:

 Comisario Montalbano, personaje de una serie de novelas de Andrea Camilleri.
 Il commissario Montalbano, serie de Televisión basada en las novelas de Andrea Camilleri.
 Néstor Montalbano, director y guionista de cine argentino.
 Renaud de Montauban, también conocido como Rinaldo di Montalbano, personaje de la literatura europea que aparece por primera vez en una canción de gesta francesa del siglo XII.

Geografía 
 Montalbano o Monte Albano, cadena montañosa que se extiende por 16000 hectáreas entre las provincias de Pistoia, Prato y Florencia, en Italia.